Shaba kan syfta på:

 Shaba II – en kort konflikt som utkämpades i den zairiska provinsen Shaba (dagens Katanga) 1978
 Région du Shaba – namnet på en region Katanga i Kongo-Kinshasa 1972–1997

Geografi

Kenya 
1 Shaba (Kenya), ort, Isiolo,

Kina 
2 Shaba (socken i Kina, Chongqing), 
3 Shaba (socken i Kina, Guizhou), 
4 Shaba (köpinghuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 29,27, long 110,02)
5 Shaba (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,49, long 108,58)

Syrien 
6 Shahbā, distriktshuvudort, as-Suwayda', 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar